Го́рнево — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на восточной границе города Пскова на железной дороге Псков — Дно.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района